

Miejscowości na Ukrainie
 Bednarówka (rejon husiatyński)
 Bednarówka (rejon jarmoliński)